Hodek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Hodek (* 1981), slowakischer Fußballspieler 
 Dávid Hodek (* 1997), slowakischer Jazzmusiker
 Jan-Marc Hodek (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Julian Hodek (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Václav Hodek (1828–1886), tschechischer Revolutionär und Politiker